USS Holland — корабли ВМС США.

 USS Holland (SS-1) — подводная лодка.
 USS Holland (AS-3) — плавучая база подводных лодок.
 USS Holland (AS-32) — плавучая база подводных лодок.